Улица Добролю́бова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Добролюбова — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Добролюбова — улица в Абакане.
 Улица Добролюбова — улица в Архангельске.
 Улица Добролюбова — улица в Батайске.
 Улица Добролюбова — улица во Владикавказе.
 Улица Добролюбова — улица во Владимире.
 Улица Добролюбова — улица в Волгограде.
 Улица Добролюбова — улица в Вологде.
 Улица Добролюбова — улица в Воронеже.
 Улица Добролюбова — улица в Дубне.
 Улица Добролюбова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Добролюбова — улица в Иркутске.
 Улица Добролюбова — улица в Ишимбае.
 Улица Добролюбова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Добролюбова — улица в Калининграде.
 Улица Добролюбова — улица в Кирове.
 Улица Добролюбова — улица в Коломне.
 Улица Добролюбова — улица в Котельниче (Кировская область).
 Улица Добролюбова — улица в Липецке.
 Улица Добролюбова — улица в Махачкале.
 Улица Добролюбова — улица в Миассе.
 Улица Добролюбова — улица в Москве.
 Улица Добролюбова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Добролюбова — улица в Новосибирске.
 Улица Добролюбова — улица в Новочеркасске.
 Улица Добролюбова — улица в Оренбурге.
 Улица Добролюбова — улица в Орле.
 Улица Добролюбова — улица в Санкт-Петербурге (Стрельна).
 Улица Добролюбова — улица в Саранске.
 Улица Добролюбова — улица в Ставрополе.
 Улица Добролюбова — улица в Старой Руссе.
 Улица Добролюбова — улица в Стерлитамаке (Башкортостан).
 Улица Добролюбова — улица в Сысерти.
 Улица Добролюбова — улица в Твери.
 Улица Добролюбова — улица в Туле.
 Улица Добролюбова — улица в Уфе.
 Улица Добролюбова — улица в Улан-Удэ.
 Улица Добролюбова — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Добролюбова — улица в Виннице.
 Улица Добролюбова — улица в Днепре.
 Улица Добролюбова — улица в Запорожье.
 Улица Добролюбова — улица в Луцке.
 Улица Добролюбова — улица в Полтаве.
 Улица Добролюбова — улица в Прилуках.
 Улица Добролюбова — улица в Ровно.
 Улица Добролюбова — улица в Сумах.
 Улица Добролюбова — улица в Харькове.
 Улица Добролюбова — улица в Чернигове.
 Улица Добролюбова — улица в Чугуеве.

См. также 
 Добролюбовский переулок (Таганрог)
 Переулок Добролюбова
 Проезд Добролюбова
 Проспект Добролюбова — улица в Санкт-Петербурге.